General steht für:

 militärischer Dienstgrad, siehe General
 Verwendungsbezeichnung im Wachkörper, siehe General
 Dienstgradgruppe der Bundeswehr, siehe Generale
 die Gesamtheit höherer Offiziere im Generalsrang, siehe Generalität
 Leiter der Heilsarmee
 eine ungarische Rockband, siehe Generál 
 eine polnische Miniserie, siehe Generał
 ein US-amerikanischer Zug der Pennsylvania Railroad, siehe General (Zug)
 einen Reichspostdampfer der Deutschen Ost-Afrika-Linie, siehe General (Schiff, 1911)
 Général (Fluss), Fluss in Frankreich
 Spitzname von Friedrich Engels

General ist Bestandteil des Firmen- oder Markennamens folgender Unternehmen:

 General Dynamics, US-amerikanischer Flugzeug- und Rüstungshersteller
 General Electric, US-amerikanischer Technologiekonzern
 General Electric Automobile Company ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 General Motors, US-amerikanischer Konzern
 General Motors Truck & Coach Division, US-amerikanischer Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. Siehe GMC
 General Motors Cab, ehemaliger US-amerikanischer Taxihersteller. Siehe Yellow Cab Manufacturing Company
 General Automobile & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 General Motor Car, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 General Motor Car Company, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 General Tire, ehemaliger US-amerikanischer Reifenhersteller und Mischkonzern

Siehe auch:

 Armeegeneral, ein militärischer Dienstgrad
 Der General
 Ein General
 Kommandierender General, eine militärische Dienststellung
 General Allen Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Ordensgeneral, Generalsuperior eines geistlichen Ordens
 The General
 Generalszug, Berliner Straßen- und Platzfolge
 Zeche General